'''Fiesta kan avse:

 Fiesta (album) – ett musikalbum från 2006 av Jonny Jakobsen
Fiesta (datorspel) – ett datorspel
 Fiesta (film) – en amerikansk musikalisk dramafilm i Technicolor från 1947
Fiesta (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
Ford Fiesta – ett bilmärke hos Ford